Plodorodni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Plodorodni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia